Marciani ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Marciani (1928–2022), italienischer Wasserballspieler
 Enrico Marciani, italienischer Schauspieler
 Giovanni Marciani (1886–1964), italienischer General